Michael J. Fitzgerald (schrijver) (1957), Amerikaans schrijver
 Michael O. Fitzgerald (schrijver) (1949), Amerikaans schrijver
 Michael L. Fitzgerald (kardinaal) (1937), Brits kardinaal
 Michael J. Fitzgerald (bisschop) (1948), Amerikaans bisschop
 Michael Fitzgerald (voetballer) (1988), Japans/Nieuw-Zeelands voetballer
 Michael Fitzgerald (rugbyspeler) (1987), Nieuw-Zeelands rugbyspeler
 Michael Fitzgerald (Iers wielrenner) (1974), Iers voormalig wielrenner
 Michael Fitzgerald (Australisch wielrenner) (1988), Australisch wielrenner
 Michael Fitzgerald (rechter) (1959), Amerikaans rechter
 Michael Fitzgerald (psychiater), Iers psychiater
 Michael Fitzgerald (producent), Amerikaans filmproducent
 Michael Fitzgerald (acteur)